Касса́ндр:
 Кассандр (302 до н. э. — 297 до н. э.) — царь Македонии.
 Кассандр (1901—1968) — французский художник и график.

См. также 
 Кассандра (значения)